Водице су назив за:

 Водице (Смедеревска Паланка), насељено место у општини Смедеревска Паланка, Србија
 Водице (Прокупље), насељено место у општини Прокупље, Србија
 Водице (Златибор), викенд насеље на Златибору, Србија
 Водице (Хрватска), град у Шибенско-книнској жупанији, Хрватска
 Општина Водице, општина Средишње Словеније, Словенија
 Водице (Словенија), град и седиште истоимене општине Водице, Средишња Словенија, Словенија
 Водице (Ајдовшчина), насељено место у општини Ајдовшчина, Словенија
 Водице (Табор), насељено место у округу Табор, Чешка

Види још 
 Водица